Milovan Rajevac - em sérvio, Милован Рајевац (Čajetina, 2 de janeiro de 1954) - é um ex-futebolista da Iugoslávia e treinador de futebol sérvio.

Carreira 
Foi futebolista, entre outras, das equipes FK Borac Čačak e Estrela Vermelha de Belgrado. Em 2008 assumiu a Seleção Ganesa de Futebol e disputou a Copa do Mundo FIFA de 2010. Já comandou a Seleção Qatariana de Futebol e o Al-Ahli.

Comandou a Seleção Ganesa de Futebol na Campeonato Africano das Nações de 2010.

Títulos 
 Gana
 Campeonato Africano das Nações: 2010 2º Lugar.

Ligações externas
Milovan Rajevac no FIFA.com

Futebolistas da Iugoslávia
Futebolistas do FK Borac Čačak
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do FK Vojvodina
Futebolistas do Lunds BK
Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Treinadores de futebol da Sérvia
Treinadores do FK Borac Čačak
Treinadores do FK Vojvodina
Treinadores da Seleção Ganesa de Futebol
Treinadores do Al-Ahli Saudi Football Club
Treinadores da Seleção Catariana de Futebol
Treinadores da Seleção Argelina de Futebol
Treinadores da Seleção Tailandesa de Futebol
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Treinadores do Campeonato Africano das Nações de 2021